Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Sabine Appelmans che ha battuto in finale Andrea Strnadová 7–5, 3–6, 7–5.

Teste di serie 

 Sabine Appelmans (campionessa)
 Naoko Sawamatsu (secondo turno)
 Natalija Medvedjeva (semifinali)
 Yayuk Basuki (semifinali)

 Andrea Strnadová (finale)
 Catarina Lindqvist (quarti di finale)
 Pascale Paradis-Mangon (quarti di finale)
 Isabelle Demongeot (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 1992